Maarten Harpertszoon Tromp (23 kwietnia 1598 – 10 sierpnia 1653) – admirał holenderskiej floty wojennej.
 Maarten Tromp (ur. 26 lipca 1983 r.) – holenderski wioślarz.